Barbaroux bezeichnet:

 Barbaroux, eine Rebsorte

und ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Barbaroux (* 1949), französische Politikerin
 Charles Jean Marie Barbaroux (1767–1794), französischer Advokat und Revolutionär
 Charles Ogé Barbaroux (1792–1867), französischer Politiker
 Emilio Barbaroux (1876–1931), uruguayischer Politiker und Jurist
 Jean Joseph Antoine Barbaroux (1803–1872), französischer Politiker